De verborgen vesting (film), een Japanse film uit 1958 geregisseerd door Akira Kurosawa
De verborgen vesting (De Rode Ridder), een stripverhaal van de Belgische stripreeks De Rode Ridder